Željko Seleš (rukometni trener) (1929. – 2020.)
 Željko Seleš (slikar) (1954.)